Список ссавців Німеччини містить перелік видів, записаних на території Німеччини (центральна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 18 видів ряду Хижі (Carnivora), 21 — ряду Cetartiodactyla, 27 — Рукокрилі (Chiroptera), 11 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 3 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 30 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Середовище проживання 
Німеччина — велика країна, різноманітна географія якої призвела до великої різноманітності флори та фауни. Країна славиться своїми лісами, з великою кількістю листяних дерев, у тому числі дуб, бук і береза. Приблизно 31% території країни заліснений. Рельєф країни підвищується з півночі на південь. На півночі є загальними торф'яні мохові болота й пустища й вересові пустища. На південь височини, низькі й середні гори переходять у Альпи (найвища точка країни — гора Цугшпітце висотою 2963 м) Багато цінних районів дикої природи тепер знаходяться під захистом.

Природоохоронні статуси 
Із 111 зазначених в таблиці видів, 2 перебувають на межі зникнення, 1 — під загрозою вимирання, 2 є уразливими, 8 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП позначено та:

Список

Посилання

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Німеччина

Списки:Німеччина